Даррелл Стивен Гриффит (; родился 16 июня 1958 года в Луисвилле, Кентукки, США) — американский баскетболист, известный под прозвищем Dr. Dunkenstein, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации за клуб «Юта Джаз».

Профессиональная карьера 
Гриффит был выбран клубом «Юта Джаз» на драфте НБА 1980 года под 2 общим номером. В первом сезоне Гриффит набирал в среднем по 20,6 очка за игру и был назван новичком года НБА.

На протяжении последующих четырёх сезонов Гриффит вместе с Эдрианом Дэнтли образовали один из самых результативных дуэтов в лиге. С такой атакующей линией и защитниками Марком Итоном и Рики Грином «Юта Джаз» улучшили свои показатели и уже в сезоне 1983/84 стала чемпионом среднезападного дивизиона и вышла в плей-офф впервые в своей истории. Гриффит с каждым годом улучшал свои показатели и стал лидером чемпионата по реализации трёхочковых бросков (36,1 %) и установил рекорд по количеству сделанных трёхочковых в сезоне. За его заслуги комментаторы «Джаз» дали ему прозвище «Золотой Грифф» ().

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Darrell Griffith на basketball-reference.com

Баскетболисты НБА с неиспользуемыми номерами
Игроки «Юта Джаз»
Игроки «Луисвилл Кардиналс» (баскетбол)
Родившиеся в Луисвилле
Выпускники Мужской средней школы Луисвилля